

Vision d'un organisme ou système 
 La vision humaine est la perception humaine des rayonnements lumineux, c'est-à-dire, l'interprétation cognitive du sens de la vue, partagé par de nombreuses espèces animales.
 La vision par ordinateur dite aussi vision artificielle ou vision numérique est le domaine technologique dont l'objectif est de déduire la position de points dans l'espace à trois dimensions à partir d'une ou de plusieurs caméras. La vision artificielle, qui repose sur la théorie mathématique de la géométrie projective, permet notamment à un robot de se déplacer de manière autonome dans le monde réel.
 La vision industrielle  est l'application de la vision par ordinateur aux domaines industriels de production et de recherche.
 La vision des couleurs est la capacité à distinguer des objets qui ne diffèrent que par la répartition spectrale relative de la lumière qu'ils émettent ou réfléchissent.

Par métonymie
 Dans le domaine religieux, une vision est une appréhension immédiate, directe et claire de Dieu, du Divin, d'un évènement inconnu du passé, du lointain ou du futur ou d’un phénomène surnaturel.
 Dans la philosophie allemande, , souvent traduit « vision du monde » ou « représentation du monde » fait référence à la façon dont un individu perçoit le monde au travers de son mode de pensée, d'un paradigme.
 La psychiatrie décrit parfois comme visions des hallucinations visuelles provenant d'états de confusion mentale, comme dans l'onirisme.
 La vision,  en gaëlique irlandais, est un genre développé dans la poésie irlandaise.

Titres d'ouvrages

Musique 
 Visions est un album du groupe Stratovarius
 Visions est un album du groupe Atreyu
 Visions of Dennis Brown est un album de Dennis Brown
 Vision est un album reggae d'Alpha Blondy.

Bande dessinée 
 Visions est le titre du neuvième tome du manga Akira
 Vision est un super-héros robotique appartenant à l'univers de Marvel Comics

Cinéma et télévision 
 Visions est une série télévisée de 4 saisons créée en 1976 avec Glynn Turman
 Visions est un téléfilm américain de 2000 avec entre autres Andrew McCarthy
 Vision (2009), film sur la vie de Hildegarde de Bingen

Littérature 
 Vision est une nouvelle de Thomas Mann
 Vision est le premier tome de la troisième série de romans La Guerre des clans

Topographie 
 Vision est un gratte-ciel situé à Brisbane en Australie.